Eric-Julien Rakotonbrabe (ur. 1 grudnia 1980 na Madagaskarze) – madagaskarski piłkarz grający na pozycji środkowego pomocnika w klubie Fanilo Japan Actuels.

Linki zewnętrzne 

Reprezentanci Madagaskaru w piłce nożnej
Urodzeni w 1980